Capis (fill d'Assàrac) en la mitologia grega fou un rei de Troia, fill d'Assàrac.
 Capis Silvi fou un mític rei d'Alba Longa que va regnar durant vint-i-vuit anys.
 Capis (troià) fou un troià que va aconsellar no entrar el Cavall de Troia a la ciutat.